

Classificació general

Resultats 
 Lliga de Campions: Reial Madrid, FC Barcelona
 Qualificació a la Lliga de Campions: RCD Mallorca, València CF
 Copa de la UEFA: Celta de Vigo, Deportivo i Atlètic de Madrid
 Descensos: Vila-real CF, UD Salamanca, CF Extremadura, CD Tenerife
 Ascensos: Sevilla FC, Numancia, Málaga CF, Rayo Vallecano

Màxims golejadors

Vegeu també 
 Equips de la temporada 1998/99 de la Primera Divisió Espanyola

1998
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions futbolístiques del 1999